Старенький Сергій Євгенович (1973) — колишній голова Державної пенітенціарної служби України.
 Старенький Сергій Миколайович (1984) — український футболіст, півзахисник «Олександрії».
 Старенький Юрій Юрійович (1982) — майор МВС України, учасник російсько-української війни.
 Старенький Яків Никифорович (1896—1921) — український військовик, старшина 4-ї Київської дивізії Армії УНР, герой Другого Зимового походу.